Села:
 Галинівка — Волинська область, Володимирський район
 Галинівка — Житомирська область, Житомирський район